DM i ishockey for kvinder 2012-13 var turneringen om det 24. DM i ishockey for kvinder. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede en indledende runde i to regionalt opdelte puljer, hvorfra de tre bedste hold fra hver landsdel gik videre til DM-slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Hvidovre Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for kvinder for anden sæson i træk og anden gang i alt. Sølvmedaljerne gik til Herlev IK, og den indbyrdes kamp i slutspillet mellem de to lokalrivaler blev vundet af Hvidovre IK med 4-1. Bronzemedaljerne blev vundet af Herning IK.

Stillinger og resultater

Indledende runde

Øst 

Klubberne øst for Storebælt spillede om tre pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af seks hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

Vest 

Klubberne vest for Storebælt spillede om tre pladser i DM-slutspillet. Turneringen havde deltagelse af tre hold, der spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle.

DM-slutspil 

DM-slutspillet havde deltagelse af de tre bedste hold fra øst og de tre bedste hold fra vest. De seks hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, og kampene blev afviklet i perioden 22. - 24. marts 2013 i Gigantium Isarena i Aalborg.

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU Stats - DM for kvinder 2012-13  
DIU Stats - Damer øst 2012-13 
DIU Stats - Kvinder vest 2012-13

Noter 

2012-13
Ishockey i 2012
Ishockey i 2013